Shayesteh ist der Familienname folgender Personen:
 Faysal Shayesteh (* 1991), afghanischer Fußballspieler
 Qays Shayesteh (* 1988), afghanischer Fußballspieler